Annadorf bezeichnet

 Annowo (Annadorf), Ortschaft der Gmina Łabiszyn, Powiat Żniński, Polen
 Annín (Annadorf), Ortsteil von Tovačov, Okres Přerov, Tschechien 
 Annovice (Annadorf), Ortsteil von Drunče, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Anenská Ves (Annadorf), Ortsteil von Krajková, Okres Sokolov, Tschechien